Ninh Bình este un oraș mic din Delta Râului Roșu din nordul Vietnamului. Este capitala provinciei Ninh Bình.

Orașe din Vietnam